Джон Смиберт, также Смайберт (,  ; 24 марта 1688, Эдинбург, Королевство Шотландия — 2 апреля 1751, Бостон, колония Массачусетс-Бэй, Британская Америка) — шотландский живописец, значительную часть жизни работавший в Бостоне. Портретист, один из основоположников американской национальной школы живописи, в частности — традиции портретного жанра колониального периода.

Биография 
Родилcя в Эдинбурге 24 марта 1688 года.

Начал рисовать, будучи учеником живописца и штукатура в Эдинбурге. Переехав в Лондон в 1709 году, работал учеником-живописцем и копиистом. В
1713—1716 годах он учился у Готфрида Кнеллера в академии на , затем снова вернулся в Эдинбург в поисках работы в качестве художника-портретиста.

В 1719 году Смиберт отправился в Италию, где находился по 1722 год, копируя старых мастеров; затем поселился в Лондоне, где работал в качестве портретиста с 1722 по 1728 год. Художник стал членом клуба «Роза и Корона» и сделал эскиз для группового портрета его членов. Среди его лондонских работ — портрет епископа Джорджа Беркли, который в 1728 году уговорил Смиберта сопровождать его в Америку с намерением Беркли стать профессором изобразительного искусства в колледже, который он планировал открыть на Бермудских островах. Колледж, однако, так и не был создан, и Джон Смиберт поселился в Бостоне. Здесь он в 1730 году женился и жил на углу улиц  и , став членом .

В 1728 году Смиберт по заказу ирландского баронета Джона Уэйнрайта приступил к написанию так называемой «Бермудской группы» — группового портрета Беркли, его семьи и товарищей (в том числе самого художника) в американском путешествии, в настоящее время находящегося в галерее Йельского университета; законченный уже в Америке, портрет стал напоминанием о неудавшемся замысле епископа. В «Бермудской группе» Смиберт вывел сочетание ренессансной традиции высокой аллегории с современным спросом на жанр, результатом которого стало появление «самого продуманного» группового портрета среди написанных в американских колониях в первой половине XVIII века, послужившего образцом для следующих поколений американских художников.

В 1734 году Смиберт открыл магазин, где продавал краски и принадлежности для живописи, а также гравюры. В своей мастерской над магазином он выставлял копии работ старых мастеров, которые писал в Европе. Эта коллекция, которую биограф Смиберта Ричард Сондерс назвал «Первой художественной галереей Америки», обеспечила бо́льшую часть раннего художественного образования для таких мастеров, как Чарльз Пил, Гилберт Стюарт и Джон Трамбулл.

Между 1740 и 1742 годами Джон Смиберт работал архитектором при создании Фанейл-холла, который он разработал в стиле английского загородного рынка. Здание сгорело в 1761 году, было восстановлено и в 1806 году существенно перестроено .

Умер в Бостоне 2 апреля 1751 года. Был похоронен на городском кладбище Гранари. Его сын Натаниэль также стал художником.

См. также 
 Изобразительное искусство США

Примечания 
Комментарии

Источники

Библиография 

Документы
 
 
Полные биографии. Каталоги творчества
 
 
Очерки отдельных аспектов творчества
 
 
Каталог выставки
 
Другие работы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 
 John Smibert (1688—1751)

Художники США
Похороненные на кладбище Гранари
Участники клуба «Роза и Корона»